Maroši je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Maroši (* 1965) – český fotbalista
 Marko Maroši (* 1993) – slovenský fotbalista, brankář
 Martin Maroši (* 1988) – slovenský fotbalista

Související články 

 Katalin Marosiová